Якумо:

 Якумо — посёлок в Японии, находящийся в уезде Футами округа Осима губернаторства Хоккайдо. 
 Якумо — боевой корабль японского императорского флота начала XX века.